Mistrovství světa v CS:GO 2016 bylo 2. ročníkem MS v počítačové hře Counter-Strike: Global Offensive. Turnaje se zúčastnilo celkem 88 zemí, z toho 8 postoupilo do hlavního turnaje. Tým ČR vypadl ve finále evropské předkvalifikace.

Kvalifikace začaly 21. června a skončily 22. září. Finále se odehrálo 5.-10. října v srbském Bělehradě.

Obhájci titulu z Francie vypadli v semifinále hlavního turnaje. Z titulu se poprvé radoval tým Turecka, druhý skončil tým Argentiny a na děleném třetím místě skončily týmy Francie a Dánska.

Kvalifikace

Evropa

Předkvalifikace

Kvalifikace

Základní část

Play-off

Afrika

Základní část

Play-off

Asie

Předkvalifikace

Kvalifikace

Základní část

Play-off

Jižní Amerika

Oceánie

Severní Amerika

Základní část

Play-off

Hlavní turnaj 
Austrálie se turnaje kvůli časové kolizi s jinými turnaji zúčastnit nemohla, o účastníkovi rozhodl zápas Turecko – Belgie. Zápas vyhrálo Turecko.

Čína se turnaje také nemohla zúčastnit a její místo zaujal Singapur.

USA se také turnaje nemohlo účastnit, jeho místo zaujala Kanada.

Týmy + soupisky

Základní část

Tabulka

Křížová tabulka

Play-off

Vítěz

Poznámky

Reference 

Sport v roce 2016
Counter-Strike